Die Malaysia Open Super Series 2010 im Badminton fand vom 19. bis zum 24. Januar 2010 in Kuala Lumpur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Taufik Hidayat
  Peter Gade
  Chen Jin
  Simon Santoso
  Sony Dwi Kuncoro
  Bao Chunlai

Qualifikation  
  Mohamad Arif Ab Latif Arif -  Sairul Amar Ayob: 21-12 / 21-14
  Kazushi Yamada -  Lee Tsuen Seng: 21-15 / 21-14
  Daren Liew -  Son Wan-ho: 9-21 / 21-12 / 21-18
  Tan Chun Seang -  Hsueh Hsuan-yi: 21-8 / 21-10
  Kuan Beng Hong -  Wong Wing Ki: 21-18 / 8-21 / 21-17
  Chan Kwong Beng -  Zulfadli Zulkiffli: 18-21 / 21-12 / 21-13
  Beryno Wong Jiann Tze -  Pei Wee Chung: 21-14 / 21-15
  Chong Wei Feng -  Ajay Jayaram: 22-20 / 21-14
  Kazushi Yamada -  Mohamad Arif Ab Latif Arif: 21-16 / 21-23 / 21-14
  Tan Chun Seang -  Daren Liew: 21-18 / 14-21 / 23-21
  Chan Kwong Beng -  Kuan Beng Hong: 21-17 / 21-18
  Chong Wei Feng -  Beryno Wong Jiann Tze: 21-12 / 21-18

Hauptrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Wang Lin
  Tine Rasmussen
  Zhou Mi
  Jiang Yanjiao
  Lu Lan
  Saina Nehwal
  Juliane Schenk

Qualifikation  
  Hsu Ya-ching -  Chew Yen Daphne Ng: 21-13 / 21-15
  Cheng Shao-chieh -  Sannatasah Saniru: 21-10 / 21-11
  Lindaweni Fanetri -  Sonia Cheah Su Ya: 21-17 / 20-22 / 21-16
  Yang Li Lian -  Chang Hsin-yun: 14-21 / 21-15 / 21-13
  Yu Hirayama -  Stephanie Shalini Sukumaran: 21-19 / 21-14
  Tee Jing Yi -  Pai Hsiao-ma: 21-14 / 21-19
  Tai Tzu-ying -  Chan Tsz Ka: 14-21 / 21-11 / 21-19
  Cheng Shao-chieh -  Hsu Ya-ching: 21-18 / 21-19
  Lindaweni Fanetri -  Chen Hsiao-huan: 16-21 / 21-16 / 21-15
  Yang Li Lian -  Yu Hirayama: 21-16 / 21-17
  Tee Jing Yi -  Tai Tzu-ying: 21-19 / 20-22 / 24-22

Hauptrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Guo Zhen Dong / Xu Chen
  Anthony Clark / Nathan Robertson
  Chen Hung-ling / Lin Yu-lang

Qualifikation  
  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid /  Vountus Indra Mawan -  Sze Onn Goh /  Wee Tat Tan: 21-14 / 21-12
  Teo Kok Siang /  Goh V Shem -  Baptiste Carême /  Sylvain Grosjean: 21-12 / 21-15
  Pak Chuu Chow /  Hong Chieng Hun -  Jian Hao Goh /  Win Hwi Lau: 21-17 / 28-26
  Hiroyuki Endo /  Yoshiteru Hirobe -  Chung Chiat Khoo /  Ng Kean Kok: 21-15 / 21-15
  Chooi Kah Ming /  Zheng Lin Pang -  Lee Haeng Ham /  Toby Ng: 21-19 / 14-21 / 23-21
  Chung Eui Seok /  Kim Dae Eun -  Jack Koh /  Soon Chiang Ong: 21-10 / 21-11
  Songphon Anugritayawon /  Sudket Prapakamol -  Yao Han Ow /  Hong Kheng Yew: 21-17 / 21-16
  Teo Ee Yi /  Heg Nelson Wei Keat -  Razif Abdul Latif /  Ong Jian Guo: 8-21 / 21-19 / 21-17
  Teo Kok Siang /  Goh V Shem -  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid /  Vountus Indra Mawan: 21-15 / 21-16
  Pak Chuu Chow /  Hong Chieng Hun -  Hiroyuki Endo /  Yoshiteru Hirobe: 21-17 / 21-13
  Chung Eui Seok /  Kim Dae Eun -  Chooi Kah Ming /  Zheng Lin Pang: 21-16 / 21-16
  Songphon Anugritayawon /  Sudket Prapakamol -  Teo Ee Yi /  Heg Nelson Wei Keat: 21-17 / 21-11

Hauptrunde 
  Koo Kien Keat /  Tan Boon Heong -  Yonathan Suryatama Dasuki /  Rian Sukmawan: 21-14 / 21-17
  Tao Jiaming /  Sun Junjie -  Ko Sung-hyun /  Yoo Yeon-seong: 21-18 / 21-18
  Anthony Clark /  Nathan Robertson -  Chung Eui Seok /  Kim Dae Eun: 21-11 / 19-21 / 21-19
  Kim Gi-jung /  Shin Baek-cheol -  Teo Kok Siang /  Goh V Shem: 21-23 / 21-13 / 21-12
  Hirokatsu Hashimoto /  Noriyasu Hirata -  Luluk Hadiyanto /  Joko Riyadi: 21-15 / 21-10
  Naoki Kawamae /  Shoji Sato -  Gan Teik Chai /  Tan Bin Shen: 21-19 / 21-18
  Chen Hung-ling /  Lin Yu-lang -  Pak Chuu Chow /  Hong Chieng Hun: 21-10 / 21-11
  Chai Biao /  Zhang Nan -  Hendri Kurniawan Saputra /  Hendra Wijaya: 21-19 / 21-17
  Howard Bach /  Tony Gunawan -  Zakry Abdul Latif /  Fairuzizuan Tazari: 21-17 / 21-16
  Mak Hee Chun /  Tan Wee Kiong -  Choong Tan Fook /  Lee Wan Wah: 21-15 / 21-10
  Chan Chong Ming /  Chew Choon Eng -  Chris Adcock /  Robert Blair: 21-16 / 21-19
  Alvent Yulianto /  Hendra Gunawan -  Chan Peng Soon /  Lim Khim Wah: 21-19 / 21-12
  Songphon Anugritayawon /  Sudket Prapakamol -  Michael Fuchs /  Ingo Kindervater: 21-19 / 21-9
  Guo Zhendong /  Xu Chen -  Hu Chung-shien /  Tsai Chia-hsin: 21-6 / 21-13
  Kenichi Hayakawa /  Kenta Kazuno -  Kasper Faust Henriksen /  Anders Kristiansen: 24-22 / 21-19
  Hoon Thien How /  Ong Soon Hock -  Jung Jae-sung /  Lee Yong-dae: 14-21 / 21-4 / 21-18
  Koo Kien Keat /  Tan Boon Heong -  Tao Jiaming /  Sun Junjie: 21-16 / 21-12
  Anthony Clark /  Nathan Robertson -  Kim Gi-jung /  Shin Baek-cheol: 21-18 / 21-18
  Naoki Kawamae /  Shoji Sato -  Hirokatsu Hashimoto /  Noriyasu Hirata: 21-18 / 21-12
  Chai Biao /  Zhang Nan -  Chen Hung-ling /  Lin Yu-lang: 21-16 / 24-22
  Howard Bach /  Tony Gunawan -  Mak Hee Chun /  Tan Wee Kiong: 21-12 / 21-19
  Alvent Yulianto /  Hendra Gunawan -  Chan Chong Ming /  Chew Choon Eng: 21-16 / 21-15
  Guo Zhendong /  Xu Chen -  Songphon Anugritayawon /  Sudket Prapakamol: 21-15 / 17-21 / 21-18
  Kenichi Hayakawa /  Kenta Kazuno -  Hoon Thien How /  Ong Soon Hock: 23-21 / 19-21 / 21-18

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Ma Jin / Wang Xiaoli
  Du Jing / Yu Yang
  Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
  Shendy Puspa Irawati / Meiliana Jauhari
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Petya Nedelcheva / Anastasia Russkikh
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul

Qualifikation  
  Nurhani Abdul Aziz /  Sin Er Ng -  Lim Yin Fun /  See To Chia Vern: 21-14 / 21-11
  Nairul Suhaida Abdul Latif /  Goh Liu Ying -  Ayla Huser /  Nicole Schaller: 21-13 / 21-17
  Chau Hoi Wah /  Chan Tsz Ka -  Chow Mei Kuan /  Lee Meng Yean: 21-5 / 21-15

Hauptrunde 
  Ma Jin /  Wang Xiaoli -  Nurhani Abdul Aziz /  Sin Er Ng: 21-10 / 21-4
  Jenny Wallwork /  Gabrielle Adcock -  Chau Hoi Wah /  Chan Tsz Ka: 22-20 / 17-21 / 21-14
  Kim Min-jung /  Park Sun Young -  Lai Pei Jing /  Shevon Jemie Lai: 21-11 / 21-6
  Cheng Wen-hsing /  Tsai Pei-ling -  Ha Jung-eun /  Lee Kyung-won: 21-15 / 19-21 / 22-20
  Chin Eei Hui /  Wong Pei Tty -  Chiang Kai Hsin /  Hsieh Pei-chen: 21-12 / 21-10
  Vivian Hoo Kah Mun /  Woon Khe Wei -  Chang Hsin-yun /  Cheng Shao-chieh: 21-11 / 21-13
  Chou Chia-chi /  Yang Chia-chen -  Duanganong Aroonkesorn /  Kunchala Voravichitchaikul: 22-20 / 21-18
  Anneke Feinya Agustin /  Annisa Wahyuni -  Sonia Cheah Su Ya /  Yang Li Lian: 21-11 / 21-3
  Laura Choinet /  Weny Rasidi -  Grace Gao /  Birgit Overzier: 19-21 / 21-7 / 21-16
  Mizuki Fujii /  Reika Kakiiwa -  Vita Marissa /  Mona Santoso: 16-19 Ret.
  Jung Kyung-eun /  Yoo Hyun-young -  Misaki Matsutomo /  Ayaka Takahashi: 22-20 / 21-16
  Shendy Puspa Irawati /  Meiliana Jauhari -  Chien Yu-chin /  Wang Pei-rong: 21-17 / 21-13
  Savitree Amitrapai /  Peeraya Munkitamorn -  Lim Yin Loo /  Marylen Poau Leng Ng: 21-18 / 18-21 / 21-14
  Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh -  Ng Hui Ern /  Ng Hui Lin: 21-19 / 21-15
  Nairul Suhaida Abdul Latif /  Goh Liu Ying -  Hsu Ya-ching /  Tai Tzu-ying: 24-22 / 21-16
  Du Jing /  Yu Yang -  Shizuka Matsuo /  Mami Naito: 21-11 / 21-11
  Ma Jin /  Wang Xiaoli -  Jenny Wallwork /  Gabrielle Adcock: 21-18 / 21-2
  Kim Min-jung /  Park Sun Young -  Cheng Wen-hsing /  Tsai Pei-ling: 21-15 / 21-7
  Chin Eei Hui /  Wong Pei Tty -  Vivian Hoo Kah Mun /  Woon Khe Wei: 21-12 / 21-8
  Chou Chia-chi /  Yang Chia-chen -  Anneke Feinya Agustin /  Annisa Wahyuni: 21-17 / 21-10
  Mizuki Fujii /  Reika Kakiiwa -  Laura Choinet /  Weny Rasidi: 21-23 / 21-17 / 21-18
  Jung Kyung-eun /  Yoo Hyun-young -  Shendy Puspa Irawati /  Meiliana Jauhari: 21-17 / 22-20
  Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh -  Savitree Amitrapai /  Peeraya Munkitamorn: 21-15 / 18-21 / 21-10
  Du Jing /  Yu Yang -  Nairul Suhaida Abdul Latif /  Goh Liu Ying: 21-3 / 21-9

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Zheng Bo / Ma Jin
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Hendra Gunawan / Vita Marissa
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Qualifikation  
  Gan Teik Chai /  Anastasia Russkikh -  Alvent Yulianto /  Mona Santoso: 23-21 / 10-21 / 21-17
  Shin Baek-cheol /  Yoo Hyun-young -  Kenta Kazuno /  Reika Kakiiwa: 21-9 / 21-14
  Naoki Kawamae /  Shizuka Matsuo -  Yoshiteru Hirobe /  Misaki Matsutomo: 21-16 / 24-22
  Fang Chieh-min /  Wang Pei-rong -  Kim Gi-jung /  Jung Kyung-eun: 21-11 / 15-21 / 21-19
  Yao Han Ow /  Lai Pei Jing -  Sylvain Grosjean /  Weny Rasidi: 21-14 / 17-21 / 21-19
  Kenichi Hayakawa /  Ayaka Takahashi -  Heg Nelson Wei Keat /  Maggie Pei Chi Lim: 21-4 / 21-17
  Michael Fuchs /  Birgit Overzier -  Wee Tat Tan /  Shevon Jemie Lai: 21-16 / 21-4
  Lin Yu-lang /  Yang Chia-chen -  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid /  Lim Yin Loo: 11-21 / 21-12 / 21-17
  Shin Baek-cheol /  Yoo Hyun-young -  Gan Teik Chai /  Anastasia Russkikh: 21-19 / 21-15
  Fang Chieh-min /  Wang Pei-rong -  Naoki Kawamae /  Shizuka Matsuo: 21-16 / 21-13
  Kenichi Hayakawa /  Ayaka Takahashi -  Yao Han Ow /  Lai Pei Jing: 21-10 / 21-12
  Lin Yu-lang /  Yang Chia-chen -  Michael Fuchs /  Birgit Overzier: 14-21 / 21-19 / 23-21

Hauptrunde 
  Lee Yong-dae /  Lee Hyo-jung -  Ong Jian Guo /  Chong Sook Chin: 21-18 / 18-21 / 21-13
  Tao Jiaming /  Zhang Yawen -  Baptiste Carême /  Laura Choinet: 21-8 / 21-18
  Hendra Gunawan /  Vita Marissa -  Koo Kien Keat /  Wong Pei Tty: 21-19 / 21-18
  Lin Yu-lang /  Yang Chia-chen -  Lim Khim Wah /  Vivian Hoo Kah Mun: 16-21 / 21-17 / 24-22
  Tan Wee Kiong /  Woon Khe Wei -  Kenichi Hayakawa /  Ayaka Takahashi: 21-16 / 21-14
  Flandy Limpele /  Cheng Wen-hsing -  Muhammad Rizal /  Debby Susanto: 21-9 / 21-15
  Songphon Anugritayawon /  Kunchala Voravichitchaikul -  Chris Adcock /  Gabrielle Adcock: 17-21 / 21-16 / 21-19
  Chen Hung-ling /  Chou Chia-chi -  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda: 22-20 / 20-22 / 27-25
  Nathan Robertson /  Jenny Wallwork -  Wong Wai Hong /  Chau Hoi Wah: 21-15 / 21-12
  Anthony Clark /  Heather Olver -  Robert Mateusiak /  Nadieżda Zięba: 23-21 / 12-21 / 21-16
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl -  Yoo Yeon-seong /  Park Sun Young: 20-22 / 21-17 / 21-17
  Shin Baek-cheol /  Yoo Hyun-young -  Toby Ng /  Grace Gao: 21-14 / 21-7
  Hirokatsu Hashimoto /  Mizuki Fujii -  Razif Abdul Latif /  Nairul Suhaida Abdul Latif: 21-10 / 21-17
  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam -  Mak Hee Chun /  Ng Hui Lin: 21-19 / 21-12
  Fang Chieh-min /  Wang Pei-rong -  Chan Peng Soon /  Goh Liu Ying: 10-21 / 22-20 / 21-19
  Ko Sung-hyun /  Ha Jung-eun -  Nova Widianto /  Liliyana Natsir: 21-15 / 21-17
  Hendra Gunawan /  Vita Marissa -  Lin Yu-lang /  Yang Chia-chen: 21-10 / 21-18
  Flandy Limpele /  Cheng Wen-hsing -  Tan Wee Kiong /  Woon Khe Wei: 21-14 / 21-10
  Chen Hung-ling /  Chou Chia-chi -  Songphon Anugritayawon /  Kunchala Voravichitchaikul: 21-17 / 21-10
  Nathan Robertson /  Jenny Wallwork -  Anthony Clark /  Heather Olver: 21-17 / 21-18
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl -  Shin Baek-cheol /  Yoo Hyun-young: 24-22 / 21-13
  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam -  Hirokatsu Hashimoto /  Mizuki Fujii: 22-20 / 21-13
  Ko Sung-hyun /  Ha Jung-eun -  Fang Chieh-min /  Wang Pei-rong: 21-9 / 21-16
  Tao Jiaming /  Zhang Yawen -  Lee Yong-dae /  Lee Hyo-jung: w.o.

Endrunde

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=F15EBDA3-810F-4BA0-B724-082AD0574938

BWF Super Series 2010
2010